António Pinto, een voormalige Portugese langeafstandsloper
Antonio Pinto (componist), een Braziliaans filmcomponist